Воево́дина (, , , , , ; официально — Автоно́мный край Воево́дина) — автономный край Сербии, расположенный севернее Дуная в пределах южной части Среднедунайской низменности. Площадь края составляет 21 532 км², население, по данным переписи 2011 года, — 1 931 809 человек или 26,9 % от общего населения Сербии. В Воеводине проживают представители 26 этносов, в крае на официальном уровне используются шесть языков.

Воеводина на севере граничит с Венгрией, на западе — с Хорватией, на юго-западе — с Боснией и Герцеговиной (Республикой Сербской), на востоке — с Румынией. Южная граница края представляет собой административную границу с округом Белграда и Центральной Сербией и большей частью пролегает по рекам Сава и Дунай. Административным центром края и его самым крупным городом является Нови-Сад. Другие крупные города — Суботица, Зренянин и Панчево.

География 

Среднедунайская низменность имеет здесь слабо расчленённый рельеф (высота 70-250 м). На юго-западе края возвышается изолированный кряж Фрушка-Гора (высота до 539 м), на юго-востоке — отрог Южных Карпат (высота до 641 м). Климат умеренный, континентальный. Средняя температура июля 22—24 °C, января от −1,2 до 2,6 °C. Осадков 550—750 мм в год. Крупные реки: Дунай, Тиса, Тамиш. Преобладают ландшафты чернозёмных степей, благодаря чему Воеводина является житницей всей Сербии. Кроме выращивания зерновых и технических культур в крае развито садоводство, виноградарство и мясо-молочное животноводство.

История

Древние времена и средние века 
В VI веке территория современной Воеводины была заселена славянами, в конце IX века сюда пришли венгры и позднее эти земли вошли в состав Венгерского королевства.

С ослаблением Венгерского государства территория находилась под властью Османской империи (1521—1718) и Габсбургской монархии (1699—1918).

Во время революции 1848—1849 годов в Венгрии на территории Воеводины происходили антифеодальные выступления сербских крестьян. В мае 1848 года народная скупщина ряда комитатов Южной Венгрии, населённых сербами, провозгласила автономию Воеводины, однако венгерское революционное правительство отказалось её признать. В середине XIX века, в результате объединения Срема, Баната и Бачки было создано отдельное герцогство (отсюда название Воеводины: ,  — «герцогство»), существовавшее до 1860 года.

XX век 
В 1918 году территория Банат, Бачка и Баранья вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС), а после переименования его в Королевство Югославия, по новому административно-территориальному делению из земель Воеводины была сформирована Дунайская бановина с центром в городе Нови-Сад.

В период Второй мировой войны, после капитуляции Югославии в 1941 году, бо́льшая часть Воеводины была  между хортистской Венгрией и усташской Хорватией, а в исторической области Банат была образована автономная немецкая колония. В октябре 1944 года советские войска освободили территорию Воеводины, и 31 июля в Нови-Саде скупщина (парламент) Воеводины провозгласила создание Автономного края Воеводина в составе Федерального государства Сербия, входящего в Демократическую Федеративную Югославию (с 29 ноября 1945 года — в составе Народной Республики Сербии, входящей в ФНРЮ).

В 1963 году ФНРЮ была переименована в СФРЮ, а Автономный край Воеводина в Социалистический автономный край Воеводина, коим он и оставался до распада Югославии. 4 октября 1988 года в Бачка-Паланке толпа потребовала отставки правительства Воеводины. На следующий день Слободан Милошевич возглавил народный поход на Нови-Сад. Югославская народная армия отказалась разгонять шествие и власти Воеводины ушли в отставку. После одностороннего провозглашения независимости Косова Воеводина стала единственной автономией, полностью контролируемой Сербией.

Автономизм 
В 2011 году в Сербии был принят закон о статусе Воеводины, согласно которому край получил значительную автономию: право на самостоятельную бюджетно-налоговую политику, на создание своего правительства и собственного банка.

Народы 

Всего в крае проживает 1 931 809 человек (2011).

Воеводина известна своим многонациональным составом населения, в ней живут (2011):
 сербы — 1 289 635 чел. (66,76 %);
 венгры — 251 136 чел. (13,00 %);
 словаки — 50 321 чел. (2,60 %);
 хорваты — 47 033 чел. (2,43 %);
 цыгане — 42 391 чел. (2,19 %);
 румыны — 25 410 чел. (1,32 %);
 черногорцы — 22 141 чел. (1,15 %);
 буневцы — 16 469 чел. (0,85 %);
 русины — 13 928 чел. (0,72 %);
 югославы — 12 176 чел. (0,63 %);
 македонцы — 10 392 чел. (0,54 %);
 украинцы — 4202 чел. (0,22 %);
 муслимане — 3360 чел. (0,17 %);
 немцы — 3272 чел. (0,17 %);
 албанцы — 2251 чел. (0,12 %);
 словенцы — 1815 чел. (0,09 %);
 болгары — 1489 чел. (0,08 %);
 горанцы — 1179 чел. (0,06 %);
 русские — 1173 чел. (0,06 %) и другие.

Существует тенденция к сокращению численности венгров, хорватов и словенцев. Например, по переписи 1948 года в Воеводине проживали 1641,0 тыс. человек, в том числе: 841,2 тыс. сербов, 428,9 тыс. венгров, 134,2 тыс. хорватов, 30,6 тыс. черногорцев, 9,1 тыс. македонцев, 7,2 тыс. словенцев, 0,5 тыс. албанцев.

По переписи 2002 г. 69 % верующих исповедует православие, 19 % — католицизм, 3,5 % — протестантизм.

Языки 

Официальным языком на всей территории автономного края является сербский. Наравне с ним в скупщине Воеводины с 2002 года официально могут использоваться пять языков: венгерский, словацкий, хорватский, румынский и русинский. На местном уровне язык нацменьшинства получает официальный статус, если представители этого меньшинства составляют не менее 15 % населения соответствующей общины. В результате венгерский язык имеет официальный статус в 30 муниципалитетах Воеводины, словацкий в 13, румынский в 9, русинский в 8, хорватский в 3, чешский в 1. Кроме того, согласно ратифицированной Сербией Европейской хартии региональных языков, официальный статус получил украинский язык.

Населённые пункты

Культура 
Для сербов Воеводины характерны давние традиции театрального искусства. Уже в 1736 году учениками Карловацком духовном училище была поставлена пьеса на сюжет из сербской истории: «Трагедия, сиречь печальная повесть о смерти последнего царя сербского Уроша V и о падении Сербии». Первый национальный профессиональный сербский театр был открыт также в Воеводине — в 1861 году в Нови-Саде. Его главным руководителем был Йован Джорджевич. Любопытно, что профессиональный театр в самой Сербии появился позже — в 1869 году в Белграде, причём часть актёрского состава в нём изначально было из театра Нови-Сада. Его первым главным руководителем стал тот же Й. Джорджевич, который также открыл в Белграде в 1869 году школу актёрского мастерства.

В крае действует творческая организация Союз писателей Воеводины, насчитывающая свыше 490 членов.

См. также 
 Лабудово окно

Примечания

Ссылки 

 
Статистические регионы Сербии
Исторические области Сербии
Исторические области Венгрии